Deschler-Erb ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Deschler-Erb (* 1963), deutsch-schweizerischer Provinzialrömischer Archäologe
 Sabine Deschler-Erb, schweizerische Archäologin und Archäozoologin